

Géographie

Rivière d'Afrique de l'est 
 La Rivière Lumi traverse le Kenya et la Tanzanie. Se prononce avec le son OU [/uː/].

District de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 Aitape-Lumi est un district de la province de Sandaun, région Momase. Se prononce avec le son OU [/uː/].

Village du district de Jabal Iyal Yazid (Yémen) 

  (arabe : اللومي , romanisé  al-Lūmī ) localisé 15° 50′ 0″ N, 43° 53′ 0″ E. Se prononce avec le son O [/o, ô/].

Application informatique 

 Méthode LUMI d'apprentissage du piano.
 Lumi Wallet est une application de portefeuille de stockage sécurisé des cryptomonnaies.

Taxon d'agrume 

 Au féminin, Lumie est un taxon d'agrumes ou désigne des hybrides de ces fruitiers. Se prononce avec le son U [/y/].
Gallesio, Traité du citrus (1811)

Monnaie 
  (le LUMI des Royaumes africains) est une monnaie émise par l'African Diaspora Central Bank depuis 2016. Elle prétend devenir la monnaie de la communauté africaine mondiale (anglophone probablement car toutes les informations disponibles sont exclusivement en anglais) sous l'égide de la communauté ECO6.

Dans d'autres langues 
 Lumi est un mot important en finnois car il signifie neige, c'est aussi une entreprise de vêtements et un super calculateur finlandais.
 En albanais lumi signifie cours d'eau, par exemple Lumi i Ishmit est la rivière Ishmi, Lumi i Shalës, rivière Shala.

Voir aussi 

 Rumi (prononciation roumi qui peut prêter à confusion dans les langues sans L.). Ce mot et nom propre a de nombreux emplois, るみ, ルミ est un prénom féminin en japonais.
 Élémi, résine tirée du balsamier de Ceylan (Canarium luzonicum) et du balsamier élémifère de l'Amérique du Sud est aussi écrit Samagh lûmi, gomme de lami.

 I lumi (pluriel) les lampes, les lumières en italien ( i lumi ad olio, les lampes à huile) de lume, mais aussi les yeux dans la poésie de la même langue.

Le Tasse, La Jérusalem délivrée, chant II (1581)

Notes et références